Брур Улоф Юлий (Юлиус) Рутстрём (, , Стокгольм — , там же) — шведский скрипач.

В 1894—1899 годах учился в Королевской консерватории в Стокгольме. В 1907—1909 гг. был концертмейстером в Гётеборгском симфоническом оркестре. Руководил также струнным квартетом. Преподавал в консерватории с 1912 по 1942 гг., в 1933 году получил звание профессора (:sv:Professors namn). Избран членом (№ 543)  31 октября 1912 года.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Скрипачи XX века
Скрипачи Швеции
Академические музыканты Швеции